Финальная стадия Лиги наций УЕФА 2021 (; ) — это заключительная часть второго сезона Лиги наций УЕФА, международного футбольного турнира с участием мужских национальных сборных команд ассоциаций-членов УЕФА. Турнир проходит в Италии с 6 по 10 октября 2021 года, среди четырёх победителей групп Лиги A. Турнир состоит из двух полуфиналов, матча за третье место и финала, который определит следующего победителя Лиги наций.

Формат 
Турнир решено было провести в октябре 2021 года, и в нём участвуют четыре победителя Лиги А в своих группах по итогам сезона 2020/2021, а именно сборные Бельгии, Испании, Италии и Франции. С учётом календаря отборочного турнира чемпионата мира 2022 в зоне УЕФА, в ходе жребия эти сборные попали в группы из пяти команд, что позволяет провести розыгрыш в октябрьское «окно» на матчи сборных.

Финальный турнир проводится в формате одиночных матчей на выбывание и состоит из двух полуфиналов, матча за третье место и финала. Полуфинальные пары были определены путем открытой жеребьёвки. Во всех матчах турнира будут применяться технологии системы автоматического определения голов (GLT) и видеопомощи арбитрам (VAR).

Регламент 
Согласно правилам, если в основное время матча будет зафиксирована ничья:
 В полуфиналах и финале главным арбитром назначается ещё 30 минут дополнительного времени, далее, если счёт остался неизменным, ― серия пенальти.
 В матче за третье место победитель будет определён в серии пенальти, который разыгрывается сразу же по окончании основного времени.

31 марта 2021 года Исполком УЕФА одобрил замену максимум пяти игроков в матчах финальной стадии, в дополнительное время допускается замена ещё одного. Однако каждой команде дается только три возможности для замены, причём опять же в дополнительное время предоставляется четвёртая возможность (за исключением замен, сделанных в перерыве, перед началом дополнительного времени и в перерыве дополнительного времени). ИФАБ разрешила использовать пять запасных игроков во время пандемии COVID-19 из-за перегруженности национальных чемпионатов, что создало большую нагрузку на футболистов.

Стадионы 
В своей заявке Итальянская федерация футбола в качестве мест проведения выбрала стадионы «Сан-Сиро» в Милане и «Ювентус Стэдиум» в Турине.

Составы 

Не менее чем за десять дней до начала матча турнира, каждая национальная сборная оглашает заявку из 23 игроков, трое из которых должны быть вратарями. В случае, если игрок получает травму или болеет достаточно серьёзно, что не сможет принять участия в турнире до первого матча своей команды, его может заменить другой игрок.

Сетка 

Время указано местное, UTC+2.

Полуфиналы

Италия ― Испания

Бельгия ― Франция

Матч за третье место

Финал

Статистика

Бомбардиры 

2 гола
  Ферран Торрес

1 гол

  Ромелу Лукаку
  Янник Карраско
  Лоренцо Пеллегрини
  Карим Бензема
  Килиан Мбаппе (с пенальти)
  Тео Эрнандес

Ассистенты 
2 голевые передачи

  Кевин де Брёйне
  Микель Ойарсабаль

1 голевая передача

  Федерико Кьеза
  Килиан Мбаппе

Дисциплина 
Футболист, получивший красную карточку, пропускает следующую игру. В случае выбывания сборной после этапа, на котором началась дисквалификация игрока, размер санкции определяется дополнительно. Наказание за две жёлтые карточки не применяется на данном этапе.

Наказания:

Награды

Личные

Призовой фонд 
Призовое вознаграждение было анонсировано в октябре 2018 года. К €2,25 млн которые сборные получили за участие в этапе лиги, добавились ещё €2,25 млн для четырёх команд которые попали в финальную часть.

Кроме того, участники получат оплату в следующем размере:
 Победитель: €6 млн.
 Финалист: €4,5 млн.
 Третье место: €3,5 млн.
 Четвёртое место: €2,5 млн.

Это означает, что максимальная сумма выплат для победителя Лиги наций УЕФА составит €10,5 млн.

Примечания

Ссылки 
 
 2021 UEFA Nations League Finals, UEFA.com

Финалы
2021
Международные соревнования по футболу в Италии